Godetia steht für:

 HMS Godetia (1916), Sloop der Royal Navy
 HMS Godetia (K72), britische Korvette der Flower-Klasse, Stapellauf 1940
 HMS Godetia (K226), britische Korvette der Flower-Klasse, Stapellauf 1941
 Godetia (A 960), Führungs- und Unterstützungsschiff der belgischen Marine von 1965